Беля́ева — женская форма русской фамилии ; также топоним.

 Известные носители

А 
 Беляева, Алёна Сергеевна (род. 1992) — российская футболистка.
 Беляева, Анна Алексеевна (1927—1993) — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Беляева, Антонина Павловна (1928—2007) — советский и российский учёный в области педагогики.

В 
 Беляева, Валентина Александровна (род. 1941) — советский и российский педагог.
 Беляева, Валентина Ефимовна (1925—2015) — советская актриса.
 Беляева, Вера Константиновна (1927—2009) — советский химик, лауреат премии имени Л. А. Чугаева.

Г—З 
 Беляева, Галина Викторовна (род. 1961) — советская, российская актриса.
 Беляева, Екатерина Константиновна (род. 2003) — российская спортсменка, прыгунья в воду.
 Беляева, Елизавета Ивановна (1894—1983) — советский учёный-палеонтолог.
 Беляева, Зоя Сергеевна (1927—2019) — советский и российский юрист, доктор наук.

И—Н 
 Беляева, Ирина Юрьевна (род. 1953) — советский и российский экономист.
 Беляева, Лариса Николаевна (род. 1946) — советский и российский филолог, профессор.
 Беляева, Лилия Ивановна (1934—2018) — советская и российская писательница.
 Беляева, Маргарита Ильинична (1912—2004) — советский биолог, профессор Казанского университета.
 
 Беляева, Нина Юрьевна (род. 1957) — советский и российский политолог, профессор.

О

Р

Т

Э, Ю 
 Беляева, Элеонора Валериановна (1935—2015) — музыкальный редактор, ведущая телепрограммы «Музыкальный киоск».
 Беляева, Юлия (род. 1992) — эстонская фехтовальщица на шпагах, чемпионка мира.

Двойная фамилия 
 Беляева-Экземплярская, София Николаевна (1895—1973) — русский и советский психолог.

Топоним 
 Беляева — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Беляева — деревня в Юрлинском районе Пермского края. См. также